La Pintada kan syfta på följande platser:

Colombia 

 La Pintada (ort), Antioquia, 
 La Pintada (kommun), Antioquia,